Лариса Нейланд і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Нейланд, яка виступала в парі з Оленою Татарковою.

Олена Лиховцева і Ай Суґіяма виграли титул, оскільки їхні суперниці у фіналі Нейланд і Татаркова змушені були знятися за рахунку 6–7, 6–3, 2–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Александра Фусаї /  Наталі Тозья (1-ше коло)
 Лариса Нейланд /  Олена Татаркова (фінал)
 Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (чемпіонки)
 Сабін Аппельманс /  Міріам Ореманс (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 SEAT Open 1998 Doubles Draw 

Тур WTA 1998
Luxembourg Open
1998 у люксембургському спорті